María de Rumanía (en serbio: Марија Карађорђевић, Marija Karađorđević; Gotha, 6 de enero de 1900 - Londres, 22 de junio de 1961) fue la reina consorte del rey Alejandro I de Yugoslavia. Ella era por derecho propio princesa de Rumanía.

Biografía 

Nació en Gotha, Imperio alemán, durante el reinado de su abuelo materno, Alfredo, Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, y su tío abuelo el rey Carlos I de Rumania. Era conocida como "Mignon" en la familia, para distinguirla de su madre. Su madre era la reina María de Rumanía, hija del príncipe Alfredo I de Sajonia-Coburgo-Gotha, duque de Edimburgo, hijo de la reina Victoria del Reino Unido. Su bisabuelo materno era el zar Alejandro II de Rusia. El padre de María era el rey Fernando I de Rumanía. A través de su rama paterna también era una bisnieta de la reina María II de Portugal. Ella tuvo tres hermanos y dos hermanas: Carlos, futuro rey de Rumanía (Carlos II), Nicolás, príncipe de Rumania; Isabel, princesa de Rumanía y futura reina consorte de Grecia; Elena, princesa de Rumania y futura archiduquesa de Austria (línea Gran Ducado de Toscana), y otro hermano, Mircea, quien murió a los tres años de edad.
 
Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como dama enfermera de la Cruz Roja, al igual que su madre.

Matrimonio e hijos 

La Familia Real de Rumanía solía pasar el verano y los periodos de vacaciones en el castillo de Peleş, cerca de la ciudad de Sinaia. Con ocasión de la Navidad de 1921, se alojaron allí los soberanos rumanos, pero también el rey de los Serbios, de los Croatas y de los Eslovenos, Alejandro I de Yugoslavia. María y Alejandro se enamoraron rápidamente y el día del cumpleaños de ella tuvo lugar la petición de mano, casándose en la Catedral de San Miguel de Belgrado el 8 de junio de 1922. Este evento tuvo una gran importancia política en las relaciones internacionales de la época. Testigo de la novia fue el Duque de York, en representación de la Corona británica, con la que estaba emparentada María.

El matrimonio tuvo tres hijos:

 El rey Pedro II (1923-1970). Contrajo matrimonio con Alejandra de Grecia. Con desdendencia: Alejandro de Yugoslavia.
 El príncipe Tomislav (1928-2000). Contrajo primeras nupcias con Margarita Alicia de Baden. Divorciado, volvió a casarse con Linda Maria Bonney. Con descendencia de sus dos matrimonios: Nicolás de Yugoslavia y Catalina de Yugoslavia (de su primer matrimonio); y Jorge de Yugoslavia y Miguel de Yugoslavia (de su segundo matrimonio)
 El príncipe Andrés (1929-1990). Contrajo matrimonio con Cristina Margarita de Hesse-Kassel. Divorciado, contrajo segundas nupcias con Kira Victoria de Leiningen. Descendencia de su segundo matrimonio: Lavinia, Carlos y Demetrio.
 
Mientras Pedro recibió el nombre de su abuelo paterno, un nombre típico de la dinastía de los Karadordevic y muy utilizado por el pueblo serbio, al príncipe Tomislav se le dio un nombre croata y a Andrés uno esloveno, para subrayar la unidad de Yugoslavia y la consideración de la familia real hacia todo el pueblo del reino.

Tras el asesinato del rey Alejandro I de Yugoslavia en Marsella en 1934, a manos de un revolucionario búlgaro afiliado a una organización separatista Macedonia, su hijo mayor llegó a ser Pedro II de Yugoslavia, el último rey de Yugoslavia.  Al ser todavía menor de edad en ese momento, María siguió haciéndose cargo de la educación de su hijo y protegiendo sus derechos hereditarios durante la regencia de príncipe Pablo. Con la mayoría de edad de su hijo primogénito, se le dio el título de Reina Madre de Yugoslavia en 1941. Para entonces ella ya se había trasladado en 1939 a una granja en Bedfordshire (Inglaterra) y vivió una vida relativamente normal sin extravagancias. María tuvo una buena educación. Hablaba varios idiomas con fluidez y disfrutaba de la pintura y la escultura. También condujo su coche ella misma, lo que era muy inusual para la realeza de la época.
 
Murió en el exilio en Londres el 22 de junio de 1961, y estuvo enterrada en el Cementerio real, que linda con el Castillo de Windsor.

El 26 de mayo de 2013, sus restos mortales fueron trasladados al mausoleo de la familia real en Belgrado, situado en la cripta de la Iglesia de San Jorge en Oplenac, donde reposan sus antepasados.

Trabajo humanitario 
 
La reina María era popular y respetada por el pueblo serbio público, y todavía está muy bien vista en la región. Era considerada como una esposa y madre ideal, de acuerdo con los ideales contemporáneos serbios, y se describía como una persona humilde. Estaba comprometida en varios proyectos sociales. A los ojos de los serbios, sigue siendo uno de los grandes mecenas humanitarias de Serbia. 

Colaboró activamente con la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial.
 
Algunas calles se nombran en su memoria, como "Marije Ulica Kraljice" o "Calle de la Reina María", y numerosas escuelas y otras organizaciones que aún llevan su nombre.

Distinciones honoríficas 
Rumanas
  Dama Gran Cruz de la Orden de Carol I.
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Corona de Rumanía.
Yugoslavas
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Karađorđević (08/06/1922).
  Dama Gran Cruz de la Orden de San Sava.
 Extranjeras
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 1959).

Ancestros

Enlaces externos 
 Casa Real de Rumanía
 Casa Real de Yugoslavia

Referencias 

Reinas consortes de Serbia
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Dinastía Karađorđević
Princesas de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)
Grandes cruces de la Legión de Honor
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Nacidos en Gotha
Fallecidos en Londres
Reinas consortes del siglo XX